Финансово-монетная реформа 1796—1798 годов — неудачная попытка преобразования денежной системы в России, предпринятая императором Павлом I.

Предпосылки 

В 1769 году из-за роста военных расходов и нехватки серебра императрица Екатерина II ввела в России Ассигнационный рубль. Он разменивался только на медные монеты. До конца царствования императрицы основное хождение имели ассигнации и медь. Золото практически не встречалось широком обращении: его использовали при дворе, при внешнеторговых расчетах. Серебро (за исключением мелкой монеты) также не имело широкого хождения. Из-за активной эмиссии ассигнации перестали обеспечиваться серебром и к 1796 году обесценились до 70 копеек серебром за рубль ассигнациями, возросла инфляция.

Из-за инфляция выросли и закупочные цены на медь, что привело к убыточности выпуска монеты: ремесленникам и промышленникам стало выгоднее изымать из обращения и использовать для изготовления медных изделий. В 1792 году был утвержден проект графа П. А. Зубова по переделке медной монеты из 16-рублевой в 32-рублевой стопу (то есть из пуда меди планировалось чеканить монет не на 16, а на 32 рубля). Для подготовки перечекана всей имевшийся монеты началась подготовка оборудования монетных дворов, однако до смерти Екатерины II а эта работа завершена не была.

Цели реформы 
После восшествия на престол Павел I задумал стабилизировать финансовую систему империи и уменьшить инфляцию. Для этого он хотел прекратить хождение ассигнаций и ввести биметаллическую денежную систему с привлекательной для населения и торговцев полновесной монетой: с золотыми монетами, изготовленными по стопе голландских дукатов, а серебряными — талера (на тот момент — самых популярных монет в международной торговле). Для решения проблем с медными монетами первоначально планировалось завершить зубовскую реформу по смене их стопы, но после обсуждения в Государственном совете в декабре 1796 года решено было ее отменить, а уже изготовленные монеты по 32-рублевой стопе перебить обратно в 16-рублевую.

Хронология 
а Павел I вступил на трон после смерти матери. Подготовку реформы он возложил на двух сановников: графа А. Н. Самойлова и князя А. Б. Куракина (впрочем, уже 4 декабря Самойлов был отправлен в отставку).

а Павел I одобрил предложенные Самойловым эскизы новых монет больших номиналов со своим портретом, однако уже 24 ноября, по-видимому, ознакомившись с монетами, изготовленными по новым штемпелям, отказался от портрета на них. Вместо портрета он утвердил картуш с надписью «Не нам, не нам, а имени твоему». Эта надпись является сокращенной версией Псалма «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу» (, в западной нумерации — 115:1). Эта фраза была девизом ордена Тамплиеров.

Одновременно с утверждением облика монет Павел I начал подготовку к проведению финансовой реформы.

а он издал указ, согласно которому в декабре 1796 года на площади перед Зимним дворцом должны были быть сожжены 5 млн рублей ассигнациями из запасов Ассигнационного банка, а в январе — еще 6,7 млн.

Указом от а и манифестом от а своим манифестом Павел I утвердил новые характеристики для монеты. Рубль должен был чеканиться из серебра 83 2/3 и должен был соответствовать ефимку или талеру (50 штиверов). Для сравнения, у серебряных монет Екатерины II была только 72 проба. Золотую монету полагалось делать с пробой 94 2/3 вместо 88-й.

Однако уже  вышел новый манифест, согласно которому размер рублей сокращался до 19 руб 75 копеек из фунта, то есть возвращался к тому же, что действовал при Екатерине II. Проба монет осталась прежней.

Поскольку обмен ассигнаций требовал массовой чеканки монеты, Павел I распорядился построить новый монетный двор — Банковский, с оснащением современными паровыми машинами, закупленными в Англии. Он расположился в здании Ассигнационного банка и заработал в 1799 году. Поскольку запасов серебра и золота на такую большую эмиссию не было, был введен сбор таможенной пошлины золотом и серебром, объявлен выкуп серебра, а сам император распорядился переплавить серебряные сервизы из дворцов.

Обмен ассигнаций на серебро и золото начался в Петербург с 1 января 1797 года, а в Москве — с 1 мая. При этом были установлены ограничения: не более 10 рублей золотом и 40 рублей серебром. Обмен на медь шел без ограничений.

Уже в декабре 1797 года был создан Вспомогательный банк для поддержки дворянских имений, который начал выдавать ссуды ассигнациями. Фактически это был механизм скрытой бумажной эмиссии при Павле I: ассигнаций было напечатано на сумму 59 млн рублей. Однако тогда это было объявлено временной мерой, и ассигнации даже были признаны в качестве государственного долга.

1798 года стало окончательно ясно, что возможностей для выкупа ассигнаций у казны нет. В этот момент обращалось 157 млн рублей бумажных денег. Годовой доход бюджета при этом составлял всего 70-80 млн, то есть на реформу требовалось полностью отменить все остальные расходы сроком на два года.
 Куракин был отправлен в отставку.

Выпуск монет и банкнот 
Всего за годы правления Павла I золотых монет было начеканено на 3 млн руб., выпуск незначительно превышал чекан Екатерины II. Из этой суммы 1,7 млн руб. приходился на пятирублевые монеты. Изготовление червонцев составило 400 тыс. (их чеканили только в 1797 г.). Выпуск серебряной монеты — 13 млн руб. Из серебра чеканились все номиналы, кроме 15 и 20 копеек.

Итоги 
Реформа финансов была заведомо обречена на провал: Павел I, планируя ее, во многом вдохновлялся идеалистическими представлениями своего времени о вреде бумажных денег и, вероятно, даже не представлял себе трудности отказа от них. Для финансирования кампаний в рамках второй антифранцузской коалиции, а затем к подготовке войны против Англии Павлу I потребовалось напечатать в общей сложности 54 млн рублей ассигнациями, что вдвое превышало сумму, выпущенную за 27 лет его матерью (157 млн).

Не удалось Павлу I и ввести в серию новые ассигнационные рубли. Банкноты образца 1802 года известны только в образцах.

Лишь в 1839—1843 годах в России прошла реформа Е. Ф. Канкрина, которой был введен серебряный стандарт.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Шишанов В. А. Операция преобразования государственных ассигнаций в монету  // Банковские услуги (Москва). 1999. №8-9. С.54-58.
 Шишанов В. А. Попытки «европеизации» русской монетной системы при Павле I / В.А. Шишанов // Банкаўскі веснік. – 2012. – № 1 (546) (специальный вып.). – С. 58 – 63.

Павел I
Денежные реформы Российской империи